IFSO peut renvoyer à :
 International Federation for Sports Officials
 International Federation for the Surgery of Obesity